Гриц — еврейская фамилия.

Известные носители 
 Гриц, Алексей Евгеньевич — российский историк архитектуры, искусствовед.
 Гриц, Борис Юрьевич (род. 1968) — российский и израильский физик, 23 октября 2017 года совершил покушение на ведущую радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр.
 Гриц, Виктор Соломонович (1907—1980) — советский коннозаводчик, историк конезаводства.
 Гриц, Теодор Соломонович (1905—1959) — советский детский писатель, литературовед, историк искусства, переводчик с английского языка.